Con el término Gredos se alude a:

Geografía
Sierra de Gredos, una de las más extensas del Sistema Central.
Parque regional de la Sierra de Gredos, un parque regional localizado en el extremo sur de la provincia de Ávila, en Castilla y León, España.
Circo de Gredos, situado en la zona central de la sierra de mismo nombre.
Laguna Grande de Gredos, una laguna localizada en la Sierra de Gredos en la provincia de Ávila, en Castilla y León, España.
Parador de Gredos, un parador ubicado en la Sierra de Gredos (en el Alto del Risquillo).
Plataforma de Gredos, la principal vía de acceso al núcleo del Parque Regional de Sierra de Gredos y al Circo de Gredos en el Sistema Central, España.
Carretera de la Plataforma de Gredos, la carretera autonómica que transcurre desde la  AV-941 en Hoyos del Espino hasta la Plataforma de Gredos

Municipios
Navarredonda de Gredos, un municipio en la provincia de Ávila, comunidad autónoma de Castilla y León, España.
San Juan de Gredos, un municipio en la provincia de Ávila, comunidad autónoma de Castilla y León, España.

Editorial
Editorial Gredos, editorial española.
Biblioteca Clásica Gredos, una colección de la editorial española Gredos compuesta por obras de la cultura clásica grecorromana.

Miscelánea
SEAT Gredos, un automóvil de turismo del segmento C construido por el fabricante español SEAT.
 Gestión del Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca (GREDOS).